Les élections municipales de 2020 en Polynésie française étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Cet article traite d'une partie des communes de Polynésie française.

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonce le même jour la validation des résultats du premier tour. Par un décret du , le second tour est fixé au .

Maires sortants et maires élus

Résultats dans les communes à scrutin de listes

Arue 
 Maire sortant : Philip Schyle (Tapura huiraatira)
33 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Bora-Bora 
 Maire sortant : Gaston Tong Sang (Tapura huiraatira)
33 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Faaa 
 Maire sortant : Oscar Temaru (Tavini huiraatira)
35 sièges à pouvoir (population légale 2019 : )

Gambier 
 Maire sortant : Vai Gooding (Tapura huiraatira)
19 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Hitiaa O Te Ra 
 Maire sortant : Dauphin Domingo  (Tapura huiraatira)
33 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Mahina 
 Maire sortant : Damas Teuira  (Tapura huiraatira)
33 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Moorea-Maiao 
 Maire sortant : Evans Haumani (Tapura huiraatira)
33 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Maupiti 
 Maire sortant : Woullingson Raufauore (Tahoeraa huiraatira)
15 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Paea 
 Maire sortant : Jacquie Graffe (Tapura huiraatira)
33 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Papara 
 Maire sortant : Gaston Tunoa (Tapura huiraatira)
33 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Papeete 
 Maire sortant : Michel Buillard (Tapura huiraatira)
35 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Pirae 
 Maire sortant : Édouard Fritch (Tapura huiraatira)
33 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Punaauia 
 Maire sortant : Simplicio Lissant (Tapura huiraatira)
35 sièges à pourvoir (population légale 2017 : )

Taiarapu-Est 
 Maire sortant : Anthony Jamet  (Tapura huiraatira)

Taiarapu-Ouest 
 Maire sortant : Wilfred Tavaearii  (Tapura huiraatira)

Teva I Uta 
 Maire sortant : Tearii Te Moana Alpha (Tapura huiraatira)

Uturoa 
 Maire sortant : Sylviane Terooatea

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales en France
 Élections municipales françaises de 2020
 Liste des communes de la Polynésie française
 Politique en Polynésie française

Lien externe 

 

Municipales
Polynesie francaise
Élection en Océanie en 2020